

Patronyme 

 Adam Berti (1986- ), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Domenico Berti (1820-1897), essayiste, homme politique et universitaire italien ;
 Eduardo Berti (1964-), écrivain argentin ;
 Gasparo Berti (1600-1643), physicien et astronome italien ;
 Gian Luigi Berti (1930-2014), homme politique de Saint-Marin ;
 Gian Marco Berti (1982-), tireur sportif de Saint-Marin ;
 Gian Nicola Berti (1960-), homme politique de Saint-Marin ;
 Giovanni Pietro Berti (1590–1638), compositeur et organiste vénitien ;
 Graziella Berti (1929-2013), archéologue italienne ;
 Lodovico Berti (1818-1897), journaliste et homme politique italien ;
  ;
 Maria Luisa Berti (1971-), femme politique de Saint-Marin ;
 Marina Berti (1924-2002), actrice italienne ;
 Mario Berti (1881-1964), militaire italien ; 
 Nicola Berti (1967-), footballeur italien ;
 René Berti (1884-1939), peintre et graveur italien ;
 Sarah Berti (1974-), écrivaine belge d'expression française ;
 Sergio Berti (1969-), footballeur argentin.

Toponyme 
 Berti est l'autre nom de Barty, un village libanais.

Langue 
 Le berti est une langue saharienne.

Divers 
 Berti est une maison d'édition algérienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien